Les FG Awards, créés en 2007 par la station de radio Radio FG en partenariat pour la première édition avec la marque de boisson Burn, récompensent les acteurs majeurs de l'univers de la musique électronique.

La première édition, qui s'est déroulée le  à Paris, a été présentée par l'animatrice China Moses. La seconde édition, qui s'est déroulée le  à Monte-Carlo, a été présentée par Antoine Baduel et Audrey Valorzi.

La cérémonie récompense les lauréats sur une douzaine de catégories environ et des prix d'honneur peuvent être remis.

Les lauréats dans la première édition étaient choisis par le vote d'un jury composé de professionnels (à l'exception d'une catégorie qui était exclusivement ouverte par un vote SMS) ; la seconde édition en revanche n'ouvrait le vote qu'au grand public et uniquement par Internet.

Les FG Awards accueillent les principaux acteurs de la musique électronique français comme étrangers, qu'il s'agisse de DJs, de producteurs, d'organisateurs de soirées…

Palmarès 

<center>Palmarès : 2007 - 2010

Palmarès 2007 - Burn FG DJ Awards

Palmarès 2010 - FG Awards 2010 

Récompense musicale en France
Récompense de radio
Distinction fondée en 2007